

Персоналии 
 Баром Реатеа II — король Камбоджи (1516—1566), правил под этим именем после 1539 года.
 Баром Реатеа IV — король Камбоджи (1566—1576).
 Баром Реатеа V — король Камбоджи (1596—1599).
 Баром Реатеа VI — король Камбоджи (1599—1600).
 Баром Реатеа VII — король Камбоджи (1603—1618).
 Баром Реатеа VIII — король Камбоджи (1627—1642).
 Баром Реатеа IX — король Камбоджи (1658—1672).
 Баром Реатеа X — король Камбоджи (1722—1736, 1749).